Пять сатангов — монета в Таиланде, равная  тайского бата, до 1928 года —  сиамского тикаля. В обращении практически не используется.

История 
Первые монеты в пять сатангов были отчеканены в 1897 году из медно-никелевого сплава на частном монетном дворе Хитона в Бирмингеме. Обозначение монетного двора — буква «H» на реверсе. С 1908 по 1937 годы чеканились монеты из никеля, имевшие отверстие в центре. В 1941 году были отчеканены монеты из серебра 650-й пробы. Монеты со схожим дизайном, но уже из олова, были отчеканены в 1942 году. Оловянные монеты с другим дизайном и техническими характеристиками чеканились в 1944—1945 годах. В 1946 году снова были отчеканены оловянные монеты, но другого дизайна и без отверстия в центре. В том же году были отчеканены по-прежнему оловянные монеты со схожим дизайном, но с другими портретом и техническими характеристиками. В 1950 году были отчеканены монеты из олова, но с другими техническими характеристиками. Позже в том же году были отчеканены монеты из алюминиевой бронзы с теми же техническими характеристиками. Монеты похожего дизайна были отчеканены в 1957 году, но их масса увеличилась. В том же году были отчеканены монеты того же дизайна и с тем же диаметром из бронзы и олова. После этого монеты в пять сатангов не чеканились до 1987 года.

В 1987—2007 годах чеканились не похожие на прежние монеты из сплава алюминия. В 1996 году была реализована памятная монеты в честь 50-летия коронации Рамы IX с его портретом на коронации. В 2008—2015 годах чеканились монеты с более новым портретом короля и незначительно изменённым составом.

Характеристики монет

Чекан по годам

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Монеты Таиланда после введения десятичной системы